Zawiszyn ist ein polnischer Ortsname:
 Zawiszyn (Dubeninki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Katharinenhof, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Zawiszyn (Rojewo), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zawiszyn (Jadów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien